Huachacalla (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Huachacalla (plaats), een plaats in deze gemeente